

Aeronautica 
 Grumman X-29 – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X.29 – standard ITU-T

Altro 
 X29 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1913